

Osoby 
 Capone (właściwie Carlos Alberto de Oliveira, ur. 1972) – brazylijski piłkarz
 Al Capone (1899-1947) – amerykański gangster 
 Capone – amerykański raper, członek duetu Capone-N-Noreaga
 Capone-N-Noreaga – duet raperów z Queens

Filmy 
 Al Capone – amerykański film biograficzny z 1959 roku
 Capone dużo płacze – japoński film komediowy
 Capone – amerykański film kryminalny z 1975 roku

Muzyka 
 Al Capone – album zespołu T.Love

Zobacz też